Шумилы — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Шумилы — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Шумилы — деревня в Нелидовском районе Тверской области.

Украина 
 Шумилы — село, Михайловский сельский совет, Лебединский район, Сумская область